La Coupe Davis 1988 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 5 février au 18 décembre dans différents lieux.

L'Allemagne de l'Ouest remporte son  grâce à sa victoire en finale face à la Suède (tenante du titre) par quatre victoires à une. C'est la  à remporter la Coupe Davis.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 1988 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale ( & ),
 les nations ayant remporté leur match de barrage (),
 les nations promues dans leur "Groupe I" ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 75 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 13 dans la "Zone Amérique",
 16 dans la "Zone Asie/Océanie",
 30 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi

Nouveautés 
La "Zone Est" est renommée en "Zone Asie/Océanie", la "Zone Europe" est renommée en "Zone Europe/Afrique".

Chaque zone est maintenant divisée en deux groupes : "Group I" et "Group II".

Groupe mondial 
La Coupe Davis 1988 est remportée par l'équipe de la République Fédérale d'Allemagne menée par un champion d'exception, Boris Becker, tout juste 21 ans mais déjà vainqueur deux fois du tournoi de Wimbledon. Pour le premier sacre de leur histoire, les Allemands font un parcours triomphal en écrasant le Brésil, le Danemark puis la Yougoslavie, chaque fois cinq à zéro. En finale, sur la terre battue de Göteborg, ils battent la pourtant redoutable Suède 4 à 1 et en menant trois à zéro dès le samedi soir. Carl-Uwe Steeb fait sensation en battant Mats Wilander d'entrée de jeu en cinq manches. Le double Becker-Jelen apporte le point décisif après une bataille acharnée contre la paire Edberg-Jarryd. Patrik Kühnen faisait figure de quatrième homme dans l'équipe allemande.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintient pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 1989.

Tableau

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 1988 se joue entre l'Allemagne de l'Ouest et la Suède.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du "Groupe Mondial". Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 1989. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les quarts de finale : du 8 au 10 avril.

Matchs détaillés 

La rencontre entre Israël et l'Inde n'a pas été jouée, Israël l'emporte par forfait.

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 1988 de l'ATP
 World Team Cup 1988
 Coupe de la Fédération 1988

Liens externes 
  Site officiel de la Coupe Davis
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

1988
Coupe Davis
Davis